Vryburg kann sich beziehen auf:

 eine Schreibweise von Fliehburg, also eine Burg, die vorwiegend dem Rückzug und der Flucht diente
 Vryburg (Denkmal), eine Wallanlage im Essener Stadtteil Horst
 Vryburg (Südafrika), eine Stadt in Südafrika

Siehe auch:
 Fryburg
 Fribourg